2 miejscowości w Polsce: 
 Kruszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Kruszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Korytnica